Большая Саргая:

 Большая Саргая (приток Белой) — река в России, протекает в Республике Башкортостан
 Большая Саргая (приток Узяна) — река в России, протекает в Республике Башкортостан

См. также 
Саргая